Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie:

 Jmenný rod – definuje druh a tvar jména nebo slovesa (mužský, ženský, střední, případně jiné)
 Slovesný rod – určení aktivního nebo pasivního tvaru slovesa